Реститута:

 Реститута Карфагенская (III век—255 или 304) — дева, мученица Карфагенская. 
 Реститута Сорская (ум. 270) — дева, мученица из Соры.